Флаша́ ():

 Флаша, Жан-Клод (Jean-Claude Flachat; 1700—1775) — французский путешественник и промышленник.
 Флаша, Эжен (1802—1873) — французский инженер, пионер железнодорожного дела во Франции.

Примечания